155th Street (Manhattan), straat in Manhattan
 155th Street (Concourse Line), een station van de metro van New York aan de Concourse Line in Manhattan
 155th Street (Eighth Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Eighth Avenue Line in Harlem in Manhattan